Rastaborg kan syfta på:
 Rastaborg (ort) – en bebyggelse på Ekerö
 Rastaborg, Ekerö – ett gods på Ekerö
 Rastaborg, Ljusterö – hotell och konferensanläggning på Ljusterö
 Villa Rastaborg – en villa i Gångsätra, Lidingö